Panton steht für:

 Panton Records, tschechisches Musiklabel

Orte:
 Panton (Vermont), Stadt im Addison County in Vermont, Vereinigte Staaten
 Panton (Lincolnshire), Ort im District East Lindsey in der Region East Midlands, Großbritannien
 Pantón, Ort in der Provinz Lugo in Galicien, Spanien

Personen:
 Diana Panton (* 1974), kanadische Jazzsängerin
 Peter Panton (* 1932), australischer Radrennfahrer
 Verner Panton (1926–1998), dänischer Architekt und Designer

Siehe auch:
 Panton Hill, Stadt im Nillumbik Shire in Victoria, Australien